{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Quito
| Officiële naam     = Ecuador Open Quito
| Plaats             = Quito
| Land               = Ecuador
| Locatie            = Club Jacarandá
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP World Tour 250
| Ondergrond         = Gravel, buiten
| Prijzengeld        = $ 463.520    5,48% t.o.v. 2015
| Jaar               = 2016
| Datum              = 1 - 7 februari
| Editie             = 2
| Vorige             = 2015
| Volgende           = 2017
| Winnaar enkelspel  = 

Het ATP-toernooi van Quito 2016 (met de officiële naam Ecuador Open Quito 2016) werd van 2 tot en met 7 februari 2016 gespeeld in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Club Jacarandá.

Het enkelspel werd gewonnen door Víctor Estrella Burgos. Hij won de finale van Thomaz Bellucci met 4-6, 7-6(5) en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Pablo Carreño Busta en Guillermo Durán . Zij versloegen in de finale Thomaz Bellucci en Marcelo Demoliner met 7-5 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Quito
ATP-toernooi van Quito